Люкбарде́з-е-Барг, Люкбардез-е-Барґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 100 км на південь від Бордо, 12 км на північний схід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 209 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 548,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Люкбардез-е-Барг на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Люкбардез-е-Барг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди